Агустин Кульель Тешидо (; ,  — , ) — чилийский дирижёр и музыкальный педагог.

В 1936 году прибыл в Чили с семьёй испанских беженцев. Окончил Национальную консерваторию Чили как скрипач, ученик Вернера Фишера; изучал также композицию под руководством Доминго Санта-Круса. В студенческие годы играл в струнном квартете консерватории вместе с .

По окончании учёбы начал преподавать в консерватории камерный ансамбль и дирижировать консерваторским оркестром, одновременно играл на скрипке в Симфоническом оркестре Чили. В 1957—1959 гг. стажировался в Европе: сперва в Испании у Атаульфо Архенты и Хуана Горостиди, затем в Италии у Альчео Галльеры и наконец во Франции у Луи Фурестье и Фернана Убраду.

Вернувшись в Чили, в 1961—1962 гг. работал в Симфоническом оркестре Чили, в 1965—1968 гг. возглавлял Филармонический оркестр Сантьяго, одновременно преподавал дирижирование в Национальной консерватории. В 1968—1973 гг. декан факультета искусств и руководитель камерного оркестра  в Вальдивии.

После военного переворота 1973 года покинул Чили и работал в других латиноамериканских странах. В 1979—1982 гг. главный дирижёр Филармонического оркестра Боготы, в 1982—1984 гг. возглавлял Национальный симфонический оркестр Коста-Рики. В Коста-Рике также был профессором национального университета, программным директором молодёжного оркестра. В 1977—1984 гг. возглавлял Интерамериканский центр исполнительского образования (). В 1991—1992 гг., вернувшись в Чили, возглавлял Симфонический оркестр Чили.

Автор многочисленных статей о чилийских музыкантах и истории чилийских музыкальных институций.

Ссылки 
 Мемориальный сайт
 Luis Merino Montero. Agustín Cullell Teixidó // Revista Musical Chilena, vol.71, no.227 (jun. 2017)

Дирижёры Чили
Академические музыканты Чили
Музыкальные педагоги Чили